

Geografia antropica 
 Flamanville è un comune francese del dipartimento della Senna Marittima, nella regione dell'Alta Normandia
 Flamanville è un comune francese del dipartimento della Manica, nella regione della Bassa Normandia.

Pagine correlate
Centrale nucleare di Flamanville, in Bassa Normandia